Diagne ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulaye Diagne-Faye (* 1978), senegalesischer Fußballspieler
 Blaise Diagne (1872–1934), franko-senegalesischer Politiker
 Diawandou Diagne (* 1994), senegalesischer Fußballspieler
 Fallou Diagne (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Mame Assane Diagne (* 1985), senegalesischer Fußballspieler

 Modou Diagne Fada (* 1969), senegalesischer Politiker
 Moussa Diagne (* 1984), senegalesischer Basketballspieler
 Raoul Diagne (1910–2002), französischer Fußballspieler und -trainer
 Souleymane Bachir Diagne (* 1955), senegalesischer Philosoph
 Victor Diagne (* 1971), senegalesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Diane